Tanana peut faire référence à :
 Tanana, rivière d'Alaska ;
 Tanana, une localité d'Alaska ;
 tanana, langue autochtone d'Alaska de la branche athapascane septentrionale parlée le long de la rivière.